Ngawang Namgyel (tib. ngag dbang rnam rgyal) ist der Name folgender Personen:

* Shabdrung Ngawang Namgyel (zhabs drung ngag dbang rnam rgyal; 1594–1651), Gründer Bhutans aus der Drugpa-Kagyü-Schule
 Taglung Shabdrung Ngawang Namgyel (stag lung zhabs drung ngag dbang rnam rgyal; 1571–1626), Gelehrter aus der Taglung-Kagyü-Schule
 Ngawang Namgyel (Judoka) (* 1998), bhutanischer Judoka